Mogel ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Mogel (* 1974), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Hans Mogel, deutscher Psychologe
 Juan Antonio Mogel (1745–1804), baskischer Schriftsteller
 Lize Mogel (* 1972), US-amerikanische Künstlerin
 Siegfried Mogel (* 1936), deutscher Kameramann
 Wendy Mogel (* 1951), US-amerikanische klinische Psychologin
 Žak Mogel (* 2001), slowenischer Skispringer